Quasi quasi cambio i miei è un programma televisivo in onda dal 7 febbraio 2021 sul canale Nove.

Il programma 
Il docu-reality è incentrato sullo scambio di famiglie tra due adolescenti differenti.

Episodi

Collegamenti esterni 
https://www.discoveryplus.it/programmi/quasi-quasi-cambio-i-miei

https://nove.tv/programmi-nove/quasi-quasi-cambio-i-miei/